

Cinema
 L'isola dell'amore (Island of Love) – film del 1963
 L'isola dell'amore (Grand Isle) – film del 1991
 L'isola dell'amore – episodio del film Un'estate al mare

Letteratura
 L'isola dell'amore – romanzo di Marino Moretti del 1920
 L'isola dell'amore – romanzo di Kresley Cole

Televisione
 L'isola dell'amore (Griechische Küsse) – film TV tedesco del 2008